Prooncholaimus är ett släkte av rundmaskar. Prooncholaimus ingår i familjen Oncholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Prooncholaimus